Revenu disponible brut
 , entreprise italienne.
 RDB, signature du peintre  (1864-1948)

Références